Jannasch ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Jannasch (1898–1984), deutscher Kunsthistoriker
 Alexander Jannasch (* 1947), deutscher Jurist und Richter am Bundesverwaltungsgericht
 Hans-Windekilde Jannasch (1883–1981), deutscher Pädagoge sowie Schriftsteller
 Johann Andreas Jannasch († vor 1780), deutscher Glockengießer (Bautzen)
 Johannes Jannasch (* 1991), deutscher Schauspieler
 Lilly Jannasch (1872–nach 1935), deutsch-französische Publizistin und Verlegerin
 Paul Jannasch (1841–1921), a.o. Prof. für anorg. Chemie, Heidelberg
 Robert Jannasch (1845–1919), deutscher Jurist, Statistiker und Nationalökonom
 Wilhelm Jannasch (1888–1966), Gründungsdekan der Fakultät für Evangelische Theologie der Universität Mainz
 Willy Jannasch (1905–1938), deutscher Widerstandskämpfer